Вячеслав Веселов:
 Веселов, Вячеслав Афанасьевич (1930—2020) — кандидат технических наук.
 Веселов, Вячеслав Владимирович (1937—2003) — русский советский писатель, журналист, критик.